Germania
 Heiningen – comune del Baden-Württemberg
 Heiningen – comune della Bassa Sassonia